

Patronyme 

 Pedro Gomes (1941-), un footballeur portugais ;
 Pedro Gomes (1983-), un triathlète professionnel portugais ;
 Pedro Gomes de Barroso Albornoz (vers 1320/1330-1374), un cardinal espagnol.

Toponyme 

 Pedro Gomes, une municipalité brésilienne.